En las películas de Star Wars, los Multi-Troop Transport (MTT), eran unos enormes vehículos que funcionaban con repulsores, y de esta manera flotaban sobre los campos de batalla. Estaban diseñados y eran producidos en masa por la empresa Baktoid Armor Workshop, que pertenecía a la Tecno Unión.

Este vehículo blindado utilizado por la Federación de Comercio tiene el rol de transportatropas pesado (troopcarrier)
en el campo de batalla. Fue usado antes y durante las Guerras Clon. Se pueden ver varios MTT en el Episodio I, durante la guerra contra los Gungan, en la batalla de Naboo, donde legiones de MTT depositaron miles de droides para la batalla.

El MTT está diseñado para penetrar en las defensas enemigas gracias a su poderosa armadura, incluso atravesando y rompiendo muros, para
entonces desplegar droides de batalla contra el enemigo. Su reactor y motor principal están en la parte trasera. En su configuración estándar
podía llevar 112 Battle Droids con sus rifles estándar recogidos en un rack de accionamiento hidráulico que luego los desplegaba en el
campo de batalla. El rack en sí también se podía desacoplar. 

El MTT disponía, asimismo, de un droide piloto y un droide ingeniero. Sus únicas armas eran un poderoso par de torretas gemelas de tipo bola armadas 
con dos blasters antiinfanteria cada una.

Vehículos de Star Wars
Vehículos de la Confederación